Die 58. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 13. bis 20. Mai 2013 im Palais Omnisports de Paris-Bercy in Paris statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen. Titelverteidiger waren dabei Zhang Jike (Herreneinzel), Ding Ning (Dameneinzel), Li Xiaoxia & Guo Yue (Damendoppel), Ma Long & Xu Xin (Herrendoppel) und Zhang Chao & Cao Zhen (Mixed).

Die französische Hauptstadt erhielt im Mai 2010 von den Teilnehmern des Annual General Meeting der International Table Tennis Federation (ITTF) den Zuschlag. Paris war zum Schluss einziger Bewerber, nachdem der katarische Tischtennisverband seine Bewerbung für Doha kurz vor der Abstimmung zurückgezogen hatte, um Paris die Feiern zum 10. Jahrestag der Weltmeisterschaft 2003 zu ermöglichen. Nach 1934, 1947 und 2003 war Paris zum vierten Mal Ausrichter der Tischtennisweltmeisterschaft.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed-Doppel

Medaillenspiegel

Sonstiges 
 449 Herren und 352 Damen aus 128 Nationen nahmen an der WM teil.
 Erstmals bei einer Weltmeisterschaft erreichten zwei Deutsche das Viertelfinale, nämlich Patrick Baum und Timo Boll.
 Der Belgier Jean-Michel Saive bestritt seine 22. Weltmeisterschaft in Folge. Erstmals war er 1983 vertreten.
 Mit 51 Jahren war der für Spanien startende He Zhiwen der älteste Teilnehmer.
 Wladimir Samsonow erhielt den Fair-Play-Preis. Selbst ihm war unklar, wofür er damit ausgezeichnet wurde.
 Offiziell wurden 65.000 Zuschauer gezählt.
 Die französische Post hat am 13. Mai 2013 zwei Postwertzeichen zu dieser Tischtennisweltmeisterschaft mit Nominalwerten von 0,63 Euro und 0,95 Euro herausgegeben. Der französische Tischtennisverband FFTT hatte seit dem 13. Februar 2013 einen Absenderfreistempel mit Werbung für diese Weltmeisterschaften im Einsatz.

Einzelnachweise

Weblinks 

2013
Tischtennisveranstaltung 2013
Weltmeisterschaft 2013
Sportveranstaltung in Paris
Accor Arena